911 - o ano 911 d.C.
911 (número de emergência) - o número telefônico de emergência dos Estados Unidos
9-1-1 (série de televisão)
911 (canção)
Porsche 911

0911